Ме́лвилл Джин Хе́рсковиц (Melville Jean Herskovits; 10 сентября 1895 года, Белфонтин, штат Огайо — 25 февраля 1963 года, Эванстон, Иллинойс) — американский этнограф, антрополог, один из основателей африканистики и изучения афроамериканцев в США.

Биография 
М. Херсковиц первое образование получает в Чикагском университете (1920), после окончания которого, в 1924 году заканчивает Колумбийский университет, где получает звание магистра философии, там же потом преподаёт антропологию. В Колумбийском университете его учителем будет Франц Боас. В 1927 году он становится преподавателем в Северо-западном университете, где в 1938 создаётся кафедра антропологии (этнографии).

В 1948 году М. Херсковиц становится первым основателем изучения африканистики, на что получает трёхлетние (от Фонда Карнеги) и, позже, пятилетние (от Фонда Форда) гранты, основной целью которых становится изучение африканских народов и их жизни.

Важным является позиция учёного, направленная против расизма: Херсковиц был непримиримым противником расизма. Вошел в состав созданного в США в 1930 г. комитета в составе трех наиболее авторитетных социологов и антропологов, координировавшего и направлявшего исследования по аккультурации. Херсковиц участвовал в составлении меморандумов 1935 г и 1936 г., в которых было дано общее определение понятия и сформулированы приоритеты в изучении этого процесса в США.

М. Херсковиц считается одним из основателей культурного релятивизма.

С. А. Токарев пишет о М. Херсковице: Этот видный деятель науки, учившийся у Боаса и Гольденвейзера, начал свою научную деятельность как специалист по физической антропологии и по расоведению. От соматической антропологии он перешел к «социальной антропологии» и исследовал социальный аспект расовой проблемы… Сразу же видно здоровое, прогрессивное ядро этой теории. Уважение к культуре каждого народа, хотя бы; считаемого отсталым, внимательное и осторожное отношение к народам — создателям каждой такой культуры, отказ от высокомерного самовозвеличения европейцев и американцев как носителей якобы абсолютных культурных ценностей и непогрешимых судей в этих вопросах — все это несомненно здравые научные идеи, заслуживающие самого серьезного внимания.

Библиография 
 The Cattle Complex in East Africa. Diss. American Anthropologist 1926.
 The American Negro. A Study in Racial Crossing. 1928.
 Surinam Folk-lore. Mit Frances S. Herskovits. 1936.
 Rebel Destiny. Among the Bush Negroes of Dutch Guayana. Mit Frances S. Herskovits. 1934.
 Life in a Haitian Valley. New York 1937.
 Dahomey. An Ancient West African Kingdom. 2 Bde., New York, 1938.
 The Economic Life of Primitive People. Knopf, New York 1940.
 Acculturation in Seven Indian Tribes. Mit Ralph Linton. 1940.
 The Myth of the Negro Past. Harper, New York 1941.
 Trinidad Village. Mit Frances S. Herskovits. 1947.
 Man and his Works. The Science of Cultural Anthropology. Knopf, New York 1949.
 Economic Anthropology. A Study in Comparative Economics. Knopf, New York 1952.
 Cultural Anthropology. Knopf, New York 1955.
 Dahomean Narrative. A Cross-cultural Narrative. Mit Frances S. Herskovits. Northwestern University Press, Evanston 1958.
 The Human Factor in Changing Africa. Knopf, New York 1962.
 The New World Negro. London, 1966.
 Cultural Relativism. Perspectives in Cultural Pluralism. hg. von Frances Herskovits. New York, 1972.

См. также 
 Культурный релятивизм
 Эволюционизм
 Франц Боас

Примечания

Литература 
 Токарев С. А. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа, 1978.

Этнографы США
Антропологи США
Члены Национальной академии наук США
Президенты Американского общества фольклора
Выпускники Колумбийского университета
Президенты Ассоциации африканских исследований